Het ATP-toernooi van Indianapolis 2006 (met de officiële naam RCA Championships) vond plaats van 17 tot en met 23 juli 2006. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het Indianapolis Tennis Center in de Amerikaanse stad Indianapolis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Indianapolis
ATP-toernooi van Atlanta